Guardamar de la Safor, municipi de la Safor, també conegut com l'Alqueria de Guardamar
 Guardamar del Segura, municipi del Baix Segura, el més meridional de la llengua catalana